Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls i Roza Chutor alpina center, i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, den 19 februari 2014. Regerande guldmedaljör från OS 2010 var schweizaren Carlo Janka. Denna gång vann amerikanen Ted Ligety.

Roza Chutor alpina center ligger i bergskedjan Kaukasus västligaste del, cirka 60 km öster om OS-staden Sotji.

Detta var herrarnas näst sista tävling vid spelen. Loppet genomfördes i två åk. Snabbaste totaltiden vann.

Medaljörer

Resultat
109 tävlande deltog i storslalomen. Första åket kördes klockan 11:00 lokal tid och det andra klockan 14:30 lokal tid

DNF = Kom inte i mål
DNS = Startade inte
DSQ = Diskvalificerad

Referenser

Externa länkar 
Sochi2014: Rosa Khutor Alpine Center 
FIS-Ski.com: Kalender över OS i alpin skidåkning 

Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014